FC Velké Karlovice + Karolinka je český fotbalový klub, který vznikl roku 2000 spojením klubů FC Velké Karlovice a Sport Karolinka. Reprezentant obce Velké Karlovice a města Karolinka hraje od sezony 2017/18 Přebor Zlínského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Velké Karlovice se udržely pouze kvůli odhlášení Sokolu Lískovce z Divize E a následnému odmítání klubů v kraji o postup výše.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby ve Zlínském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 2000
Velké Karlovice
Karolinka